Departamento de San Pedro kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de San Pedro (kommun i Argentina, Misiones), 
 Departamento de San Pedro (kommun i Argentina, Jujuy),

Paraguay 

 San Pedro, departement, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Paraguayförgreningar